Richard Davis – chitarrista statunitense
 Richard Davis – contrabbassista statunitense
 Richard Davis – musicista techno, membro dei Cybotron